Carlo Giuseppe di Firmian (1716-1782), homme politique autrichien ;
 Leopold Ernst von Firmian (1708-1783), cardinal italien-autrichien ;
 Nick de Firmian (1957- ), grand maître américain du jeu d'échecs ;
 Pierre Firmian (Zacharie de Lisieux) (1596-1661), religieux français.